Чемпионат Великобритании по снукеру 1978 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 22 ноября по 1 декабря 1978 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Дуг Маунтджой, выигравший в финале у Дэвида Тейлора со счётом 15:9.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 3500
 Общий призовой фонд: £ 12 500

Примечательные факты 

 Это был первый чемпионат Британии, проводившийся в Престоне.
 Впервые спонсором чемпионата стала компания Coral Racing. Она же осталась с турниром до 1985 года включительно.
 Этот турнир преподнёс много неожиданных результатов. Прошлогодний чемпион, Пэтси Фэйган, выбыл в первом же матче, проиграв Дэвиду Тейлору. Терри Гриффитс в своём первом матче выигрывал у Рекса Уильямса 8:2, но проиграл весь матч 8:9. Также Рой Эндрюарта неожиданно победил трёхкратного чемпиона мира Джона Спенсера, а Вилли Торн — шестикратного чемпиона Рэя Риардона.
 Канал BBC транслировал матчи финальной стадии турнира. Комментатором был Тед Лоу.
 Дуг Маунтджой выиграл последний фрейм финального матча с брейком в 120 очков.

Результаты

Предварительный раунд 

Матчи из 17 фреймов

 Вилли Торн 9:4 Бернард Беннетт  
 Рой Эндрюарта 9:3 Пэт Хулихэн  
 Дуг Маунтджой 9:5 Джон Барри  
 Рекс Уильямс 9:8 Терри Гриффитс  
 Джон Даннинг 9:3 Дэвид Гривз  
 Джон Вирго 9:4 Рэй Эдмондс  
 Дэвид Тейлор 9:2 Морис Паркин  
 Джим Мидоукрофт 9:5 Джейки Ри

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1978 год в снукере